Il doppio del torneo di tennis Joinville Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Ghem e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Marcelo Melo e André Sá 6-4, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

 Marcelo Melo /  André Sá (finale)
 Pablo Cuevas /  Brian Dabul (primo turno)

 Jorge Aguilar /  Lucas Engel (semifinali)
 Lesley Joseph /  Nicholas Monroe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Joinville Challenger 2006